Brodersby kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Brodersby, Rendsburg-Eckernförde – kommun, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein, 
 Brodersby – tidigare namn på en kommun, Kreis Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein, se Brodersby-Goltoft